Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Sport Vlaanderen-Baloise in der Saison 2019.

Erfolge in der UCI Europe Tour

Mannschaft

Weblinks 
 

Radsportteam 2019